Inge av Sverige kan syfta på:

Yngve-Frej – en sagokung i Snorre Sturlassons Ynglingasaga 
 Yngve – samregerande svenska sagokungar enligt Snorre Sturlassons Ynglingasaga, se Alf och Yngve
Ingjald Illråde – enligt Ynglingasagan kung av Ynglingaätten
Inge den äldre (–1110), kung av Sverige senast från 1080 till ca 1084 och ca 1088–1110
Inge den yngre (–1125),  kung av Sverige från 1118 till början av 1120-talet